Atterberg ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Atterberg (1846–1916), schwedischer Chemiker und Bodenmechaniker
 Kurt Atterberg (1887–1974), schwedischer Komponist, Dirigent und Musikkritiker